Коткас () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Коткас, Йоханнес Йоханнесович (1915—1998) — эстонский и советский борец, олимпийский чемпион.
 Коткас, Рейн (род. 1948) — эстонский советский актёр.

См. также